Mbulu steht für:

 Mbulu, Hauptort des gleichnamigen Distrikts in Tansania 
 Mbulu (TC) und Mbulu (Distrikt), Distrikt der Region Manyara in Tansania
 Bistum Mbulu, römisch-katholische Diözese in Tansania

Mbulu ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Mbulu (1996–2020), englischer Fußballspieler 
 Letta Mbulu (* 1942), südafrikanische Jazz- und Popsängerin